Oldendorf peut faire référence à :
 Oldendorf, commune allemande de l'arrondissement de Stade, en Basse-Saxe ;
 Oldendorf, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;
 Oldendorf (Luhe), commune allemande de l'arrondissement de Lunebourg, en Basse-Saxe ;
 Jesse B. Oldendorf (1887-1974), amiral américain.

Voir aussi 
 Hessisch Oldendorf
 Preußisch Oldendorf
 Stadtoldendorf